Raya kan syfta på:

 Raya (app) – en dejting- och social medie-app tillgänglig för IOS

Geografi 

Rāya, ort i Indien
Kecamatan Raya, distrikt i Indonesien

Se även 
Raja